Claire Garguier (1970-), comédienne et animatrice sourde française.

Divers 
 Chapelle Saint-Jean de Garguier, une chapelle sise sur la commune de Gémenos, canton d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, en Provence.

Voir aussi 
 
Patronyme français